Jean Desailly, Frans acteur
Marcel Desailly, Frans voetballer
Nicole Desailly, pseudoniem van de Franse actrice Ginette Nicolas